2 cieki wodne w Polsce:
 Kamieniczka – potok, dopływ Kamienicy
 Kamieniczka – struga, dopływ Warty